Nespereira (Cinfães), een plaats in de Portugese gemeente Cinfães
 Nespereira (Gouveia), een plaats in de Portugese gemeente Gouveia
 Nespereira (Guimarães), een plaats in de Portugese gemeente Guimarães
 Nespereira (Lousada), een plaats in de Portugese gemeente Lousada